Jankulovski ist der Familienname folgender Personen:

 Dime Jankulovski (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Marek Jankulovski (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Pando Jankulovski (1941–2015), tschechoslowakischer Fußballspieler